Le Hockey Club Sarine-Fribourg est un club de hockey sur glace de Fribourg en Suisse. Il évolue en 1re ligue, quatrième échelon suisse.

Historique 
Le club est créé en 1992.

Palmarès 
 Aucun titre.

Sarine-Fribourg